Top Spin может значить:
 Топ-спин — вид удара в видах спорта, в которых играют ракетками.
 Top Spin (игра) — симулятор тенниса для Xbox, PlayStation 2 и ПК.
 Top Spin 2
 Top Spin 3
 Top Spin 4